Иван Владимирович Купин (28 марта 1914, с. Тимоново, ныне Троицкий район, Луганская область — 16 сентября 1998, Москва) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 28 марта 1914 года в селе Тимоново Российской империи (ныне Троицкого района Луганской области) в семье крестьянина.

Окончил 9 классов школы № 2 города Таганрога. После окончания школы работал нарезчиком труб на Таганрогском металлургическом заводе. Работал заведующим орготдела Таганрогского горкома комсомола.

В Красной Армии с 1933 года. В 1937 году окончил Тбилисское артиллерийское училище, в 1941 — 2 курса Военной артиллерийской академии.

Участник Великой Отечественной Войны с июня 1941 года. Командовал 32-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой (40-я армия, 1-й Украинский фронт) при форсировании Днепра в ходе боёв на Букринском плацдарме в октябре-ноябре 1943 года. В районе юго-западнее города Фастов Киевской области, отразив многочисленные контратаки противника, бригада под его командованием предотвратила попытки окружить части и соединения 17-го стрелкового корпуса. Врагу был нанесён значительный урон в живой силе и боевой технике.

После войны продолжил службу в армии. В 1964 году окончил Высшие академические курсы при Военной артиллерийской академии. С 1967 года генерал-майор И. В. Купин — в отставке.

С 1977 года жил в Москве. Умер 16 сентября 1998 года. Похоронен на кладбище «Ракитки» (Московская область).

Награды 
 За мужество и героизм, проявленные в боях, полковнику Купину Ивану Владимировичу 1 июля 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 Орден Жукова (19 февраля 1996) — за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
 Два ордена Ленина.
 Три ордена Красного Знамени.
 Орден Суворова 2 степени.
 Орден Кутузова 2 степени.
 Орден Александра Невского.
 Орден Отечественной войны 1 степени.
 Орден Красной Звезды.
 Медали.
 Иностранные награды.

Источники 
 Энциклопедия Таганрога. — Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2003. — 512 с. — ISBN 5-7509-0662-0.
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. Т.1. — М.: Воениздат, 1987.

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза, проживавшие на Дону до Великой Отечественной войны .

Персоналии:Таганрог
Персоналии:Таганрогская гимназия
Таганрогский металлургический завод
Выпускники Тбилисского высшего артиллерийского командного училища
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Похороненные на кладбище «Ракитки»